National Basketball Association 1988/1989 var den 43:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 4 november 1988 och avslutades den 23 april 1989 efter 1.025 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 25 lagen spelade 82 matcher var.

Tisdagen den 13 juni 1989 vann Detroit Pistons sin första NBA-titel efter att ha besegrat Los Angeles Lakers med 4-0 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 12 februari 1989 i Astrodome i Houston, Texas. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 143-134.

Miami Heat, Florida och Charlotte Hornets, North Carolina spelade sina första säsonger i ligan.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

{{16TeamBracket |
| RD1=Konferenskvartsfinaler
| RD2=Konferenssemifinaler
| RD3=Konferensfinaler
| RD4=NBA-final
| group1=Western Conference
| group2=Eastern Conference
| RD1-seed01=1
| RD1-team01=L.A. Lakers
| RD1-score01=3
| RD1-seed02=8
| RD1-team02=Portland
| RD1-score02=0
| RD1-seed03=4
| RD1-team03=Seattle
| RD1-score03=3
| RD1-seed04=5
| RD1-team04=Houston
| RD1-score04=1
| RD1-seed05=3
| RD1-team05=Phoenix
| RD1-score05=3
| RD1-seed06=6
| RD1-team06=Denver
| RD1-score06=0
| RD1-seed07=2
| RD1-team07=Utah
| RD1-score07=0
| RD1-seed08=7
| RD1-team08=Golden State
| RD1-score08=3| RD1-seed09=1| RD1-team09=Detroit| RD1-score09=3| RD1-seed10=8
| RD1-team10=Boston
| RD1-score10=0
| RD1-seed11=4
| RD1-team11=Atlanta
| RD1-score11=2
| RD1-seed12=5| RD1-team12=Milwaukee| RD1-score12=3| RD1-seed13=3
| RD1-team13=Cleveland
| RD1-score13=2
| RD1-seed14=6| RD1-team14=Chicago| RD1-score14=3| RD1-seed15=2| RD1-team15=New York| RD1-score15=3| RD1-seed16=7
| RD1-team16=Philadelphia
| RD1-score16=0
| RD2-seed01=1| RD2-team01=L.A. Lakers| RD2-score01=4| RD2-seed02=4
| RD2-team02=Seattle
| RD2-score02=0
| RD2-seed03=3
| RD2-team03=Phoenix| RD2-score03=4
| RD2-seed04=7
| RD2-team04=Golden State
| RD2-score04=1
| RD2-seed05=1| RD2-team05=Detroit| RD2-score05=4| RD2-seed06=5
| RD2-team06=Milwaukee
| RD2-score06=0
| RD2-seed07=6| RD2-team07=Chicago| RD2-score07=4| RD2-seed08=2
| RD2-team08=New York
| RD2-score08=2
| RD3-seed01=1| RD3-team01=L.A. Lakers| RD3-score01=4| RD3-seed02=3
| RD3-team02=Phoenix
| RD3-score02=0
| RD3-seed03=1| RD3-team03=Detroit| RD3-score03=4
| RD3-seed04=6
| RD3-team04=Chicago
| RD3-score04=2
| RD4-seed01=W1
| RD4-team01=L.A. Lakers
| RD4-score01=0
| RD4-seed02=E1| RD4-team02=Detroit| RD4-score02=4
}}

 NBA-final Detroit Pistons mot Los Angeles Lakers'Detroit Pistons vann finalserien med 4-0 i matcher''

Källor 

NBA 1988/1989 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1988/1989 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1989 på basketball-reference.com
NBA history 1988/1989 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1988 i USA
1989 i USA
Basketsäsongen 1988/1989
1988/1989